David King (kunstschaatser), Brits kunstschaatser
David King (kunstverzamelaar), Brits grafisch ontwerper en kunstverzamelaar
David King (acteur), Brits acteur (1930-1998)
David King (drummer), Amerikaans jazzdrummer
David King (dirigent), Brits kornettist en dirigent
Dave King, Iers zanger